Старосельский сельский совет (белор. Старасельскi сельскі савет; укр. Старосільська сільська рада) — многозначный термин; топоним.

Украина 
 Старосельский сельский совет — входит в состав Великоалександровского района Херсонской области Украины.
  — входит в состав Маневичского района Волынской области Украины.
  — входит в состав Пустомытовского района Львовской области Украины.

Белоруссия 
  — бывшая административно-территориальная единица Клецкого района Минской области.
 Старосельский сельсовет — сельсовет на территории Рогачёвского района Гомельской области.
 Старосельский сельсовет — бывшая административно-территориальная единица Шкловского района Могилёвской области.